Сайлас () — английская фамилия. Известные носители:

 Сайлас, Джеймс (род. 1949) — американский профессиональный баскетболист.
 Сайлас, Пол (1943—2022) — американский профессиональный баскетболист.
 Сайлас — персонаж книги и одноимённого фильма «Код да Винчи» (2006), снятого по роману Дэна Брауна.